Присліпська сільська рада — Закарпатська область, Міжгірський район
 Присліпська сільська рада — Львівська область, Турківський район